Ла́йош () — венгерское имя, эквивалент латинского Людовик.

Короли 
 Лайош I — король Венгрии в 1342—1382 годах (Анжуйская династия)
 Лайош II — король Венгрии и Чехии в 1516—1526 годах (династия Ягеллонов)

Другие известные носители имени 
 Лайош Априли (1887—1967) — поэт
 Лайош Кольтаи (род. 1946) — кинорежиссёр
 Лайош Кошут (1802—1894) — революционер и государственный деятель
 Лайош Тихи (1935—1999) — футболист
 Лайош Штейнер (1903—1975) — шахматист